Càrrecs:
 Direcció artística
 Direcció d'orquestra
 Direcció de cinema
 Direcció teatral
 Direcció empresarial
 Direcció (geometria)
 Informàtica: Direcció (còmput)
 Mecànica: Mecanisme de direcció dels vehicles
 Matemàtiques: Direcció vectorial, en un espai vectorial